Под названием Ford Model B компания Ford Motor выпускала два различных автомобиля. Один выпускался с 1904 по 1906 год, а второй с 1932 по 1934 год.
 Ford Model B (1904)
 Ford Model B (1932)